Le terme Grassy est un patronyme de famille d'origine anglais. Il peut se référer à:

Personnalités
Innocent Grassy, un homme politique français né le  à Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) et décédé le  à Paris.

Toponymes

Grassy Park, un faubourg  de la ville du Cap en Afrique du Sud situé dans le secteur des Cape Flats sur la côte de False Bay.

Lac Grassy (Moffet), un plan d'eau du territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Grassy (Mitis), un plan d'eau du territoire non organisé Lac-des-Eaux-Mortes, dans la MRC de La Mitis, dans la région administrative de Bas-Saint-Laurent, au Québec, au Canada.
Lac Grassy (Témiscamingue), un plan d'eau du territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC de Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Grassy Lake (Alberta) est un hameau (hamlet) de Taber, situé dans la province canadienne d'Alberta.

Grassy Keys sont des îles des Keys, archipel des États-Unis d'Amérique situé dans l'océan Atlantique au sud de la péninsule de Floride. Elles sont situées dans les Lower Keys et relèvent administrativement du comté de Monroe.

Grąsy est un village polonais de la gmina de Dobiegniew dans le powiat de Strzelce-Drezdenko de la voïvodie de Lubusz dans l'ouest de la Pologne.

Homonymie de toponyme